Dejan Savić – pallanuotista serbo
 Dušan Savić – calciatore jugoslavo, padre di Vujadin
 Maja Savić – pallamanista montenegrina
 Maja Savić – pallavolista serba
 Milunka Savić – militare serba
 Nenad Savić – calciatore svizzero originario della Jugoslavia
 Radomir Savić – calciatore jugoslavo
 Stefan Savić – calciatore montenegrino
 Stefan Savić – calciatore austriaco
 Vujadin Savić – calciatore serbo, figlio di Dušan
 Željko Savić – calciatore serbo
 Zoran Savić – cestista e dirigente sportivo jugoslavo, poi serbo